Brölbach ist der Name von Fließgewässern:
 Brölbach oder Bröl, rechter Zufluss der Sieg bei Müschmühle (Hennef), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brölbach (Wisser Bach), linker Zufluss des Wisser Bachs in Wissen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Brölbach ist Name oder Namensbestandteil von Schutzgebieten im Tal der Bröl, Oberbergischer Kreis und Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen:
 Brölbach (Naturschutzgebiet) (eigentlich Bröl, Waldbrölbach und südlich angrenzende Waldbestände des mittleren Bröltales), Naturschutzgebiet
 Brölbach (FFH-Gebiet), FFH-Gebiet

Siehe auch:
 Brohlbach
 Bröl (Begriffsklärung)
 Waldbrölbach